Кабашев — фамилия; имеет женскую форму Кабашева.
 Кабашев, Максат Рахимжанович (род. 1967) — экономист, банкир, крупный предприниматель Республики Казахстан
 Кабашев, Рахимжан Абылкасымович — ректор Казахского автомобильно-дорожного института им. Л. Б. Гончарова.